Gandou steht für folgende geografische Objekte in Niger:

 Gandou (Foulatari), Dorf in der Gemeinde Foulatari, Departement Maïné-Soroa, Region Diffa
 Gandou (Goroubankassam), Weiler in der Gemeinde Goroubankassam, Departement Dosso, Region Dosso
 Gandou (Karakara), Dorf in der Gemeinde Karakara, Departement Dioundiou, Region Dosso
 Gandou (Karofane), Dorf in der Gemeinde Karofane, Departement Bouza, Region Tahoua
 Gandou (Korgom), Weiler in der Gemeinde Korgom, Departement Tessaoua, Region Maradi
 Gandou (Olléléwa), Weiler in der Gemeinde Olléléwa, Departement Tanout, Region Zinder
 Gandou (Ourno), Dorf in der Gemeinde Ourno, Departement Madaoua, Region Tahoua
 Gandou, Dorf in der Gemeinde Tarka, Departement Belbédji, Region Zinder, siehe Gandou Goriba
 Gandou (Tessaoua), Weiler in der Gemeinde Tessaoua, Departements Tessaoua, Region Maradi
 Gandou (Wacha), Weiler in der Gemeinde Wacha, Departement Magaria, Region Zinder
 Gandou (Zinder), Dorf in der Gemeinde Zinder, Region Zinder